Le Championnat d'Italie de football 1913-1914 est la dix-septième édition du championnat d'Italie. Le Casale Football Club remporte son premier titre.

La formule du championnat est assez complexe. Il y a tout d'abord une phase régionale ou l'Italie est coupé en deux : le tournoi péninsulaire et le tournoi principal. Les clubs champions de ces deux tournois se qualifient ensuite pour la finale nationale qui détermine le champion d'Italie.

Phase régionale

Tournoi péninsulaire

Championnat de Toscane 

La SESP Livorno est qualifiée pour la demi-finale Latium-Toscane qui l'opposera au champion du Latium.

Championnat du Latium 

La Lazio est qualifiée pour la demi-finale Latium-Toscane qui l'opposera au champion de Toscane.

Championnat de Campanie 

L'Internazionale NA est qualifié pour la finale. Il rencontrera le vainqueur de la demi-finale Latium-Toscane.

Demi-finale Latium-Toscane 
La demi-finale oppose le champion de Toscane au champion du Latium. 

La Lazio est qualifiée pour la finale du tournoi péninsulaire qui l'opposera au champion de la Campanie.

Finale 
La finale oppose le champion de la Campanie au vainqueur de la demi-finale Latium-Toscane. 

La Lazio est qualifiée pour la finale nationale qui l'opposera au vainqueur du tournoi principal.

Tournoi principal

Championnat du Piémont-Ligurie 

Casale et le Genoa sont qualifiés pour la phase finale du tournoi principal.

(*) Le score de Vigor Torino-Andrea Doria 6-1 ne fut pas homologué et fut donné à rejouer en raison de la participation d'un joueur non qualifié. Score du match à rejouer : Vigor Torino-Andrea Doria 1-2.

Championnat de Lombardie 

 Inter et Juventus qualifiés pour la phase finale du tournoi principal.

(*) Le score de US Milanese-A.Milanese C. 2-0 ne fut pas homologué et fut donner à rejouer en raison de la participation d'un joueur non qualifié. Score du match à rejouer : US Milanese-A.Milanese C. 1-0

Championnat de Vénétie-Émilie 

Vicenza et Hellas sont qualifiés pour la phase finale du tournoi principal.

Phase finale 
Le match Vincenza-Casale initialement prévu le  fut reporté à cause des intempéries. Ce match n’ayant finalement aucun enjeu Casale déclara forfait. 

Casale est qualifiée pour la finale nationale qui l'opposera au vainqueur du tournoi péninsulaire.

Finale nationale

Effectif de Casale 
 Gallina I
 Maggiani
 Scrivano
 Rosa
 Luigi Barbesino
 Giuseppe Parodi
 Caira
 Angelo Mattea
 Giovanni Gallina II
 Amedeo Varese
 Bertinotti

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1913-1914 Serie A
Championnat Italie Football 1913-1914 Serie A
Italie
Italie